Phayuha Khiri (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 62.508 locuitori și o suprafață de 740,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 125 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nakhon Sawan